Сан Валентин има више значења:

 Сан Валентин, Бодегас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Валентин (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Валентин (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Валентин (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Валентин (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Валентин (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Валентин (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Валентин (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Валентин (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Валентин (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Валентин (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Валентин (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Валентин (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Валентин (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Валентин (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Валентин, Ел Позо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Валентин (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Валентин (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Валентин (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику